Yukon, kanadska pokrajina
 Yukon (rijeka), rijeka u Kanadi